Kiebitz peut faire référence à : 
 Kiebitz, un mouilleur de mines de la Kriegsmarine, durant la Seconde Guerre mondiale
 Platzer Kiebitz, un avion ultra-léger monomoteur biplace.
 Kiebitz, un village de la commune d'Ostrau, en Allemagne.
 L', un plan allemand en 1943, pour récupérer des commandants d'U-boot alors en captivité au Canada.